Uromunna är ett släkte av kräftdjur. Uromunna ingår i familjen Munnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Uromunna